Osoby o tym nazwisku:
 Ahmet Yıldırım – turecki piłkarz
 Binali Yıldırım – turecki polityk i inżynier
 Burak Yıldırım – turecki wioślarz
 Fatma Yıldırım – turecka siatkarka
 Sercan Yıldırım – turecki piłkarz